Argujillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Argujillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Argujillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar